Sarıköy (türkisch: „gelbes Dorf“) ist der Name mehrerer Orte in der Türkei:
Sarıköy (İdil), Dorf in der Provinz Şırnak
Sarıköy (Midyat), Dorf in der Provinz Mardin